Clavel se refiere generalmente a la planta Dianthus caryophyllus, pero también puede referirse a:

El nombre común de la planta Centaurea cyanus.
El nombre común de la planta Calendula officinalis.
El nombre común de la planta Dianthus barbatus
El nombre común de la planta Dianthus carthusianorum
El nombre común de la planta Dianthus lusitanus
El nombre común de la planta Fumaria muralis
 El nombre común de la planta ''Taraxacum officinaleClavel (raza bovina)''', una raza bovina autóctona de Chile.